Hinako steht für:

 Hinako, japanischer, weiblicher Vorname
 Hinako-Inseln, indonesische Inselgruppe, westlich von Sumatra
 Hinako (Insel), Hauptinsel der Inselgruppe
 Hinako (Ort), Hauptort der Inselgruppe